Die Serie A 1935/36 war die siebte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 22. September 1935. Der letzte Spieltag war der 10. Mai 1936. Als Aufsteiger kamen der FC Genua 1893 und die US Bari aus der Serie B dazu. Die AGC Bologna beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. In die Serie B mussten der FBC Palermo und der FBC Brescia absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1935/36
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1935
Fußballsaison 1935/36